Loudima kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Loudima (vattendrag), Bouenza, 
 Loudima (distrikt), Bouenza, 
 Loudima (ort), Bouenza,